3-й Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в Киеве по круговой  системе. В нём приняли участие 18 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение.

Чемпионом страны стал Исер Куперман из Киева. Второе место занял Макс Шавель из Минска.

Итоговое положение

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте KNDB

Мужчины 1956
Спортивные соревнования в Киеве
1956 год в шашках
Спорт на Украине в 1956 году
Чемпионаты СССР в 1956 году
Соревнования по шашкам на Украине